Porohy (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Porohy (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Porohy (Jampil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil